

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione armena ed in quella kazaka.

Nazionale
Nel 2012 ha esordito nella nazionale armena.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Pyunik: 2009, 2010, 2014-2015

Pyunik: 2009, 2010, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

Pyunik: 2010, 2011

Qaýrat: 2020
Astana: 2022

Qaýrat: 2021

Astana: 2023

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale armena